Аманина — река на полуострове Камчатка в России.

Длина реки — 181 км. Площадь водосборного бассейна — 1960 км². Протекает по территории Тигильского района Камчатского края. Впадает в залив Шелихова Охотского моря.

Названа в начале 18 века русскими казаками по имени коряка Омана, проживавшего близ реки. Ранее имела местное название Ветлюн, вероятно от корякского Вэллан — «стоящая». Современное корякское название — Вэхльнун.

Притоки 
Объекты перечислены по порядку от устья к истоку.

 17 км: река без названия
 28 км: Хромушка
 31 км: Коняваям
 39 км: Брусничный
 46 км: Россошина
 67 км: река без названия
 76 км: Анкун
 80 км: Шутома
 88 км: Большая Кешима
 114 км: Луковая
 122 км: река без названия
 129 км: Мессэхере
 136 км: река без названия
 146 км: река без названия
 157 км: река без названия
 164 км: река без названия

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Анадыро-Колымскому бассейновому округу.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 19080000112120000035696.

Примечания 

Реки, впадающие в залив Шелихова
Реки Тигильского района